Martin Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Martin Island (ö i Antarktis),

Kanada 

 Martin Island, Labrador, ö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar